

Курама — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Курама — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Курама — присілок, Учалинський район, Башкортостан